Tatiana Iurievna Kachirina (, transliteração inglesa: Kashirina; Noguinsk, 24 de janeiro de 1991) é uma halterofilista da Rússia.

Em 2005, Tatiana Kachirina venceu o Campeonato Europeu para juvenis, na categoria até 58 kg. Em setembro de 2006, ela foi suspensa por dois anos das competições pela Federação Internacional de Halterofilismo por dopagem bioquímica.

No Campeonato Europeu para juniores (até 20 anos) de 2008, estabeleceu recordes mundiais para juvenis (até 17 anos), no arranque (120 kg), no arremesso (150 kg) e no total combinado (270 kg), na categoria acima de 69 kg (depois superados pela cazaque Nadejda Nogaj).

Tatiana Kachirina foi vice-campeã mundial três vezes (2009, 2011 e 2019); nos Jogos Olímpicos de 2012 ela superou a marca de 150 kg no arranque, mas ficou com a medalha de prata; Kashirina venceu o Campeonato Mundial cinco vezes (2010, 2013, 2014, 2015 e 2018), nas categorias acima de 75 kg e acima de 87 kg. Antes da reestruturação das classes de peso em 2018, Tatiana detinha o recorde mundial no arranque (155 kg), o recorde mundial no arremesso (193 kg) e no total (348 kg).

Em dezembro de 2020, Tatiana Kachirina foi temporariamente suspensa de competições internacionais por uma suposta violação da regra antidoping: amostras de entre 2012 e 2015 foram coletadas pela Agência Mundial Antidoping (WADA) do Laboratório de Moscou, durante uma investigação. Com isso, ela perde a chance de participar dos Jogos Olímpicos em 2021 pela bandeira neutra, estando a Rússia suspensa de grandes eventos internacionais, incluindo as Olimpíadas, até 2022.

Quadro de resultados
Principais resultados de Tatiana Kachirina:

Halterofilistas da Rússia
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012